

Чкаловська сільська рада — сільське поселення, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Чкаловська сільська рада — сільське поселення, Оренбурзький район, Оренбурзька область

Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Веселівський район
 Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Приазовський район
 Чкаловська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Великоолександрівський район
 Чкаловська сільська рада — колишня назва Чкалівської сільської ради Новотроїцького району Херсонської області.

Див. також 
 Чкалівська сільська рада

Примітки